Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev erano i detentori del titolo, ma solo Elgin ha partecipato in coppia con Serhij Bubka, ma ha perso nel 1º turno contro Frank Moser e Björn Phau.

Il doppio del torneo di tennis President's Cup 2009, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Jonathan Marray e Jamie Murray che hanno battuto in finale David Martin e Rogier Wassen 4–6, 6–3, [10–5].

Teste di serie

 David Martin /  Rogier Wassen (finale)
 Jonathan Marray /  Jamie Murray (campioni)

 Serhij Bubka /  Michail Elgin (primo turno) 
 Denis Istomin /  Aleksej Kedrjuk (semifinali)

Tabellone

Note 
 

President's Cup 2009